Huffman ist der Familienname folgender Personen:

 Alaina Huffman (geb. Alaina Kalanj; * 1980), kanadische Schauspielerin
 Booker Huffman (* 1965), US-amerikanischer Wrestler, besser bekannt seinem Ringnamen Booker T
 Charles Solomon Huffman (1865–1960), US-amerikanischer Politiker
 John W. Huffman (1932–2022), US-amerikanischer organischer Chemiker

 Evan Huffman (* 1990), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Felicity Huffman (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 James W. Huffman (1894–1980), US-amerikanischer Politiker
 Jared Huffman (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Jim Huffman (* 1945), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Huffman (1905–1979), US-amerikanischer Fechter 
 John W. Huffman (1932–2022), organischer Chemiker
 Kerry Huffman (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 L. A. Huffman (Laton Alton Huffman; 1854–1931), US-amerikanischer Fotograf
 Lash Huffman (* 1960), US-amerikanischer Wrestler, besser bekannt seinem Ringnamen Stevie Ray
 Logan Huffman (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Nate Huffman († 2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sarah Huffman (* 1984), US-amerikanische Fußballspielerin

Huffman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Huffman (Alabama)
 Huffman (Indiana)
 Huffman (Texas)

Siehe auch:
 Elkhart Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Huffman
 Huffman-Kodierung, eine Entropiekodierung
 Mount Huffman, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Huffmann